Thomas Boller ist der Name folgender Personen:

* Thomas Boller (Astrophysiker), deutscher Astrophysiker 
 Thomas Boller (Pflanzenphysiologe) (* 1949), Schweizer Pflanzenphysiologe
 Thomas Boller (Autor) (* 1972), deutscher Autor